Barral u O Barral pueden referirse a:

España

Provincia de La Coruña 

Barral (Arteixo), lugar de la parroquia y municipio de Arteijo.
Barral (Cariño), lugar de la parroquia de Feás, en el municipio de Cariño.
Barral (Esteiro), lugar de la parroquia de Esteiro, en el municipio de Cedeira.
Barral (Mañón), lugar de la parroquia y municipio de Mañón.
Barral (Monfero), lugar de la parroquia de San Fiz de Monfero, en el municipio de Monfero.
Barral (Puentes de García Rodríguez), lugar de la parroquia y municipio de Puentes de García Rodríguez.
Barral (Régoa), lugar de la parroquia de Régoa, en el municipio de Cedeira.
Barral (Rianjo), lugar de la parroquia y municipio de Rianjo.
Barral (Santiso), lugar de la parroquia y municipio de Santiso.
Barral (Tordoya), lugar de la parroquia de Bardaos, en el municipio de Tordoya.
Barral (Touro), lugar de la parroquia y municipio de Touro.
Barral del Alto, lugar de la parroquia de Santa María de Gestoso, en el municipio de Monfero.
O Barral (Cambre), lugar de la parroquia de Bribes, en el municipio de Cambre.
O Barral (Carballo), lugar de la parroquia de Artes, en el municipio de Carballo.
O Barral (El Pino), lugar de la parroquia de Medín, en el municipio de El Pino.
O Barral (Ortigueira), lugar de la parroquia de Insua, en el municipio de Ortigueira.
O Barral (Oza-Cesuras), lugar de la parroquia de Filgueira de Traba, en el municipio de Oza-Cesuras.
O Barral (Puentedeume), lugar de la parroquia de Noguerosa, en el municipio de Puentedeume.
O Barral (Santiago de Compostela), lugar de la parroquia de San Cayetano de Santiago, en el municipio de Santiago de Compostela.
O Barral (Valdoviño), lugar de la parroquia de Meirás, en el municipio de Valdoviño.

Provincia de Lugo 

Barral (Labrada), lugar de la parroquia de Labrada, en el municipio de Abadín.
Barral de Cima, lugar de la parroquia de Lindín, en el municipio de Mondoñedo.
O Barral (Castromayor), lugar de la parroquia de Castromayor, en el municipio de Abadín.
O Barral (Alfoz), lugar de la parroquia de San Pedro de Mor, en el municipio de Alfoz.
O Barral (Barreiros), lugar de la parroquia de Cillero, en el municipio de Barreiros.
O Barral (Pastoriza), lugar de la parroquia de Alvare, en el municipio de Pastoriza.
O Barral (Villalba), lugar de la parroquia de Sancobad, en el municipio de Villalba.
O Barral de Abaixo, lugar de la parroquia de San Pedro de Viveiro, en el municipio de Vivero.
O Barral de Arriba, lugar de la parroquia de San Pedro de Viveiro, en el municipio de Vivero.

Provincia de Orense 

Barral (Castrelo de Miño), lugar y parroquia del municipio de Castrelo de Miño.

Provincia de Pontevedra 

Barral (Catoira), lugar de la parroquia y municipio de Catoira.
Barral (Cortegada), lugar de la parroquia de Cortegada, en el municipio de Silleda.
Barral (Salceda de Caselas), lugar de la parroquia de San Esteban de Budiño, en el municipio de Salceda de Caselas.
Barral (Vilar), lugar de la parroquia de Vilar, en el municipio de Silleda.
Barral (Villa de Cruces), lugar de la parroquia de Sabrejo, en el municipio de Villa de Cruces.